Knezha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Knezja, kommun, Pleven, 
 Knezja, ort, Pleven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar